Warren Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Warren Public Library (Massachusetts), NRHP-ID 00000146
 Warren Public Library (Ohio), NRHP-ID 73001543